

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Altoona – città situata tra la Contea di Blount e la Contea di Etowah, Alabama
 Altoona – census-designated place statunitense situato in Florida
 Altoona – città della Contea di Polk, Iowa
 Altoona – census-designated place della Contea di Lake, Florida
 Altoona – città della Contea di Wilson, Kansas
 Altoona – città della Contea di Blair, Pennsylvania
 Altoona – città della Contea di Eau Claire, Wisconsin

Pagine correlate 
 Altona